Give it to me (The J. Geils Band) (1973), een lied van de The J. Geils Band
 Give it to me (Patricia Paay) (1980), lied van Patricia Paay
 Give it to me (Mobb Deep) (2006), lied van Mobb Deep
 Give It to Me (Timbaland) (2007), lied van Timbalan (Justin Timberlake en Nelly Furtado)
 Give It 2 Me (Madonna) (2008), een lied van Madonna
 Give it to me (lied van Sistar) (2013), een lied van de groep Sistar
 Give it to me (album van Sistar) (2013), een muziekalbum van de groep Sistar